A 2013-as női kézilabda-világbajnokságot 2013. december 6. és december 22. között Szerbiában rendezték. Ez volt a 21. női kézilabda-vb. A világbajnokságon 24 csapat vett részt. A címvédő a norvég válogatott. A tornát a brazil válogatott nyerte, története során először. A magyar válogatott kiesett a negyeddöntőben, a későbbi győztes brazilok ellen kaptak ki hosszabbítás után, hivatalosan a 8. helyen végeztek.

Szerbia 2010. október 2-án nyerte el a rendezés jogát. Az országban szűk két év alatt három nagy kézilabdatornát rendeztek. 2012 januárjában itt rendezték a férfi Eb-t, majd decemberben a női Eb-t is.

Helyszínek 
A mérkőzéseket négy város öt stadionjában játsszák.

Selejtezők

Résztvevők 
A világbajnokságon az alábbi 24 csapat vett részt:

Európai selejtezők

Selejtező csoportok

Kieséses szakasz
A mérkőzések időpontjai: 2013. június 1./2. és június 8./9.

|}

Sorsolás 
A csapatok kiemelését 2013. június 13-án tették közé. A világbajnokság csoportbeosztását 2013. június 15-én sorsolták.

A sorsolás úgy zajlott, hogy a 6-os kalapból húztak elsőként majd húztak hozzá egy csoport beosztást, ugyanígy az 5-ös kalap, majd a 4-es, majd meglepő módon a kettes kalap és végül az egyes kalap következett, ennek az ugrásnak azért volt nagy jelentősége, mert Szerbia, mint rendező saját maga választhatott, hogy melyik csoportba szeretne kerülni, és majd csak ezután sorsolták be a még a harmadik kalapban várakozó 3 országot és így lett teljes a mezőny.

Az A csoport Belgrádban, B csoport Nisben, C csoport Nagybecskereken, amíg a D csoport Újvidéken küzdött a csoportkörből való továbbjutásért. A negyeddöntőket Belgrádban és Újvidéken, majd az elődöntőket és a döntőt Belgrádban játszották.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

President's Cup

A 21–24. helyért

A 23. helyért

A 21. helyért

A 17–20. helyért

A 19. helyért

A 17. helyért

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Góllövőlista

Forrás: IHF.info

All-Star csapat 
Az alábbi hét játékost választották a torna All-Star csapatába:
 Kapus:  Bárbara Arenhart (Brazília)
 Bal szélső:  Maria Fisker (Dánia)
 Bal átlövő:  Sanja Damnjanović (Szerbia)
 Irányító:  Görbicz Anita (Magyarország)
 Jobb átlövő:  Susann Müller (Németország)
 Jobb szélső:  Woo Sun-Hee (Dél-Korea)
 Beálló:  Dragana Cvijić (Szerbia)

Végeredmény 
A világbajnokság hivatalos végeredménye a következő:

A hazai csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.

Jegyzetek

Források 

 
 
 

Vilagbajnoksag
Női kézilabda-világbajnokságok